SDUC peut faire référence à : 
 une carte SD  Ultra Capacity 
 un schéma directeur d'urbanisme commercial